Ангара може да се отнася за:

 Ангара, единствената река извираща от езеро Байкал в Източен Сибир
 Ангара, река в Крим
 Ангара, бъдеща руска ракета-носител
 Ангара, един от вариантите на зенитно-ракетния комплекс С-200
 Ангара, авиокомпания извършваща полети в Източен Сибир